David Tureček (* 13. dubna 2001, Kyjov) je český hokejový obránce hrající za tým SK Horácká Slavia Třebíč v Chance lize.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2019/20
| HC Energie Karlovy Vary
| Pohár DHL
| 7 || 2 || 3 || 5 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Energie Karlovy Vary
| Superpohár DHL
| 8 || 2 || 2 || 4 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2019/20
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
| 1 || 1 || 0 || 1 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Baník Sokolov
| 1. ČHL
| 3 || 1 || 1 || 2 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL-20
| 8 || 3 || 2 || 5 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0
| — || — || — || — || —
|-
| 2020/21
| HC Baník Sokolov
| 1. ČHL
| 14 || 1 || 1 || 2 || 2
| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
| 6 || 0 || 1 || 1 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2021/22
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 42 || 1 || 6 || 7 || 12
| 4 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 94
! 6
! 9
! 15
! 25
! 9
! 0
! 2
! 2
! 0
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Čeští hokejoví obránci
Hráči HC Baník Sokolov
Hráči HC Karlovy Vary
Hráči SK Horácká Slavia Třebíč
Narození v roce 2001
Narození 13. dubna
Narození v Kyjově
Žijící lidé
Muži